

Miejscowości i jednostki administracyjne 
Południowa Afryka
 Philadelphia – wieś w prowincji Przylądkowej Zachodniej
Stany Zjednoczone
 Philadelphia (pol. Filadelfia) – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Philadelphia
 Philadelphia – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Neshoba
 Philadelphia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Philadelphia – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Philadelphia – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Loudon
 Gmina Philadelphia (ang. Philadelphia Township) w stanie Illinois, w hrabstwie Cass
 Gmina Philadelphia (ang. Philadelphia Town) w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Hrabstwo Philadelphia w stanie Pensylwania
Wielka Brytania
 Philadelphia – wieś w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear

Zobacz też 
 USS Philadelphia
 Filadelfia (ujednoznacznienie)